Ян Брейгель:
 Брейгель, Ян (1568—1625) — фламандский живописец.
 Брейгель, Ян (1601—1678) — фламандский живописец, сын Яна Старшего.